Михаи́л Васи́льевич Авде́ев (, с. Городецк, Чаусский уезд, Могилёвская губерния, Российская империя, — 22 июня 1979, Москва, РСФСР, СССР) — советский лётчик-ас истребительной авиации ВВС ВМФ СССР, Герой Советского Союза (14.06.1942). Генерал-майор авиации (6.04.1957).

Биография 
Родился 15 сентября 1913 года в селе Городецк Могилёвской губернии в семье крестьянина. Белорус.

Окончил 6 классов сельской школы в 1930 году. С 1930 года работал в колхозе в родной деревне. С марта 1932 года жил в Ленинграде, работал плотником на электростанции.

Начало военной службы 
В июле 1932 года был призван в ряды РККА. Учился в Ленинградской военно-теоретической школе лётчиков (окончил в 1933 году), затем — в 11-й школе военных пилотов в Ворошиловграде. По окончании училища распределён на службу в ВВС ВМФ СССР.

С 1934 года служил на Черноморском флоте в качестве пилота 24-й авиационной эскадрильи, в мае 1937 года стал младшим лётчиком. В 1938 году вступил в ВКП(б). С апреля 1938 года Михаил Авдеев служил в 1-й авиационной эскадрилье ВВС Черноморского флота (Евпатория): командир звена, с июля 1939 — начальник химической службы эскадрильи, с ноября 1939 — вновь командир звена, с апреля 1940 года — начальник штаба эскадрильи. С августа 1940 года служил в 32-м истребительном авиаполку ВВС Черноморского флота командиром звена, а с февраля 1941 года — заместителем командира эскадрильи.

Участие в Великой Отечественной войне 
С июня 1941 года принимал участие в боях Великой Отечественной войны в том же полку. В первые месяцы войны полк базировался на аэродромах Евпатория и Бельбек и вёл боевую работу по противовоздушной обороне объектов на территории Крыма. В его рядах на истребителе Як-1 Михаил Авдеев открыл свой боевой счет, сбив 24 сентября в одном бою сразу 2 истребителя Ме-109, а на следующий день — ещё один. 

С ноября 1941 года воевал в 8-м истребительном авиаполку ВВС флота, который в апреле 1942 года был переименован в 6-й гвардейский истребительный авиационный полк ВВС ВМФ. Воевал заместителем командира эскадрильи, а с января 1942 года командовал эскадрильей. Участвовал в обороне Севастополя с первого до последнего дня, базируясь на аэродром Херсонес в осаждённом городе.

К июню 1942 года Михаил Авдеев выполнил более 300 боевых вылетов, в 63 воздушных боях сбил 5 самолётов противника лично и 3 в паре, а также нанёс значительный урон войскам противника штурмовыми ударами.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему составу Военно-морского флота» от 14 июня 1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 858).

В июле 1942 года был назначен на должность заместителя командира 6-го гвардейского истребительного авиаполка, с марта 1943 года исполнял должность помощника командира полка по лётной подготовке и воздушному бою. С апреля 1943 по ноябрь 1944 года командовал 6-м гвардейским Севастопольским дважды Краснознамённым истребительным авиационным полком. Принимал участие в обороне Одессы, Севастополя, Кавказа, в сражениях за Новороссийск, в Новороссийско-Таманской, Крымской, Одесской, Ясско-Кишиневской наступательных операциях. За время войны Михаил Авдеев, в начале 1944 года переобучившийся вместе со всем своим полком с истребителей Як-1 на Як-9, совершил более 500 боевых вылетов, провёл 141 воздушный бой, сбив лично 12 самолётов противника и 6 в группе.

Послевоенная служба 
В 1945 году закончил Высшие академические курсы офицерского состава ВВС и ПВО при Военно-морской академии имени К. Е. Ворошилова. Испытывал многие типы реактивных самолётов. В 1949 году окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова.

С мая 1945 по март 1947 года служил командиром 6-й истребительной авиационной дивизии ВВС Северного флота, с апреля 1949 по апрель 1950 года — командиром 92-й смешанной авиационной дивизии ВВС 4-го ВМФ на Балтийском море, а с апреля 1950 по май 1951 года — командиром 601-й штурмовой авиационной дивизии.

С мая 1951 по ноябрь 1953 года Михаил Авдеев служил заместителем начальника по лётной подготовке Высших офицерских лётно-тактических курсов авиации ВМФ в Риге, с ноября 1953 по март 1956 года — помощником начальника управления ВВС 8-го ВМФ, с марта 1956 по сентябрь 1958 года — командиром 9-го истребительного авиационного корпуса ВВС Балтийского флота (штаб корпуса базировался в Таллине), с сентября по ноябрь 1958 года — 1-м заместителем командующего 42-й воздушной армией истребительной авиации Бакинского округа ПВО, с ноября 1958 по апрель 1960 года — заместителем начальника авиации Бакинского округа ПВО, с июля 1960 по август 1961 года — начальником авиации 8-й отдельной армии ПВО (штаб в г. Киев) и с декабря 1961 по март 1964 года — заместителем командующего ВВС Северо-Кавказского военного округа — начальником отдела боевой подготовки и высших учебных заведений.

В отставке 
В марте 1964 года генерал-майор авиации Михаил Авдеев уволен в запас по болезни. Жил в Москве. Умер 22 июня 1979 года. Похоронен на Кунцевском кладбище (участок 9-3).

Автор мемуаров под названием «У самого Чёрного моря». Они повествуют о героической службе советских летчиков в период войны, начиная с обороны Одессы и Севастополя, и заканчивая освобождением стран Восточной Европы. Мемуары вышли в трех частях (соответственно, в 1968, 1970 и в 1975 годах).

Награды и звания 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (14.06.1942)
 Орден Ленина (14.06.1942)
 Шесть орденов Красного Знамени (8.12.1941, 18.02.1942, 24.04.1943, 27.09.1944, 3.11.1953, 22.02.1955)
 Орден Суворова III степени (22.01.1944)
 Два ордена Красной Звезды (6.11.1947, 29.04.1954)
 Медаль «За боевые заслуги» (3.11.1944)
 Медаль «За оборону Севастополя»
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Другие медали СССР
 Военно-морской крест (США, 1943)
 Военный лётчик 1-го класса (1952)

Воинские звания 
 лейтенант (24.05.1937)
 старший лейтенант (20.11.1939)
 капитан (7.12.1941)
 майор (19.11.1942)
 подполковник (26.04.1943)
 полковник (10.09.1944)
 генерал-майор авиации (6.04.1957)

Память 
 В Севастополе установлен бюст.
 «Школа №153 имени Героя Советского Союза Авдеева М.В.» городского округа Самара.

Примечания

Литература 
 
 
 Варганов Ю. В. Отчизны верные сыны. Выпускники и преподаватели Военно-морской академии — Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и Герои Российской Федерации. Биографический справочник. — СПб.: НПП «Система», 2007. — 468 с. 
 Герои Советского Союза — могилевчане. — Минск: Полымя, 1965. — 172 с. — С.17-18.
 
 Звёзды немеркнущей славы: Очерки о крымчанах — Героях Советского Союза. — Симферополь: «Крым», 1967. — 255 с. — С.24.
 Ванеев Г. И., Ермаш С. Л., Малаховский Н. Д. и др. Героическая оборона Севастополя. 1941—1942. — Москва: Воениздат, 1969. — 367 с. — С.149-150.
 Третьяков Ф. А. По следам подвига. — Москва: Издательство ДОСААФ, 1974. — 110 с. — С.60-64.
 Воронов В. И. Морские истребители: о 6-м гвардейском Севастопольском истребительном авиаполке. — Москва: Издательство ДОСААФ, 1986. — 253 с. — С.241.
 Счет Михаила Авдеева // Североморский лётчик. 1944. 4 октябрь. С. 2.

Источники 
 
 М. В. Авдеев на сайте «Советские асы».
 М. В. Авдеев на сайте «Авиаторы второй мировой».
 1 часть мемуаров М. В. Авдеева
 2 часть мемуаров М. В. Авдеева
 3 часть мемуаров М. В. Авдеева

Лётчики морской авиации Великой Отечественной войны
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Выпускники Ворошиловградской школы военных лётчиков
Выпускники Рижского Краснознамённого института инженеров гражданской авиации
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Участники обороны Севастополя (1941—1942)
Мемуаристы СССР
Похороненные на Кунцевском кладбище